José Eduardo Bischofe de Almeida — futebolista brasileiro também conhecido como Zé Love
 José Eduardo de Araújo — futebolista brasileiro
 José Eduardo de Toledo Pereira — futebolista brasileiro que era conhecido por Zé Eduardo
 Zé Eduardo (músico) — português

Desambiguações de antropônimos